Janvry (Essonne)
Janvry (Marne)